РСЗ — неоднозначный термин

 Ремонтно-судостроительный завод
 Рязанский станкостроительный завод